Saviola est un patronyme porté notamment par :

 Camille Saviola (1950-2021), actrice américaine ;
 Javier Saviola (1981-), footballeur international argentin.